Першотравне́ве — село в Україні, у Коростенському районі Житомирської області. Населення становить 87 осіб.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Першотравневе 

Села Житомирської області
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню